

Гарбор-Гіллс — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Гарбор-Гіллс — переписна місцевість, штат Огайо